

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 3 podstawowe
 Zastruże – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Żarów 
 Zastruże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka 
 Zastruże – przysiółek wsi Stara Osuchowa w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Zastruże – część wsi Ocięte w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Zastruże – kolonia wsi Poręba-Kocęby w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk
 Zastruże – część wsi Rzeczyca Długa w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Zastruże – część wsi Kobiernice w woj. śląskim, w pow, bielskim, w gminie Porąbka
 Zastruże – część wsi Olganów  w woj. świętokrzyskim w  pow. buskim w gminie Busko-Zdrój
 Zastruże – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów

Miejscowości na Białorusi  
 Zastruże – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim

Zobacz też 
 Zastróże
 Strużanka, Strużka, Strużki, Strużnica, Strużyna, Strużyny